Bronštejn (Bronstein) je lahko:

 David Bronštejn (1924—2006), ukrajinski šahist.
 Ilja Nikolajevič Bronštejn, ruski matematik.
 Leib Bronštejn je bilo pravo ime Leva Trockega.
 Matvej Petrovič Bronštejn (1906—1938), sovjetski fizik.
 Mihail Calevič Bronštejn (*1949), sovjetski esperantist, prevajalec, pisatelj, pesnik in inženir.
 Mihail Lazarevič Bronštejn (*1923), estonski ekonomist.

 Matematični priročnik, avtorja Ilja Nikolajevič Bronštejn in Konstantin Adolfovič Semendjajev

 Hila Bronstein (*1983), nemška pevka in avtorica pesmi.
 Phil Bronstein (*1951), ameriški urednik.

Glej tudi 

 Braunstein
 Bronstein
 Brownstein

Ameriški Judje